R.M.Beauch. kan som auktorsförkortning betyda:

 R. Mitchel Beauchamp
 R.Mitchel Beauchamp

Robotskapade auktorsförkortningar